Neža Mikec, slovenska redovnica, * 9. januar 1877, Župnija Brusnice, † 2. marec 1967, Radovljica.   

Ljudsko šolo je obiskovala v domačem kraju in v samostanu v Novem mestu. Leta 1892 je vstopila na zasebno žensko učiteljišče šolskih sester v Maribor, nato leta 1896 v njihovo kongregacijo. Leta 1897 je opravila izpit za šolsko vrtnarico. Dve leti kasneje je vstopila v vezilnico šolskih sester v Mariboru in se v obdobju 1903-1904 izpopolnjevala na umetno-obrtni šoli Marijinih sester na Dunaju. Od leta 1907 je vodila samostansko vezilnico v Mariboru.

Viri